Ebru Şahin (1992) – judoka turca
 Ebru Şahin (1994) – attrice turca